Гай Лека́ний Басс () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Леканий Басс — консул-суффект 40 года;
 Гай Леканий Басс — ординарный консул 64 года, сын предыдущего;
 Гай Леканий Басс Цецина Пет — консул-суффект 70 года, приёмный сын предыдущего;
 Гай Леканий Басс Пакций Пелигн — приёмный сын консула 64 года.